Константи́н Ефи́мов:
 Ефимов, Константин Александрович (1906—1948) — полковник Советской Армии, Герой Советского Союза.
 Ефимов, Константин Николаевич (1910—1989) — советский художник, дизайнер костюмов.
 Ефимов, Константин Сергеевич (1911 — после 1974) — советский футболист.